— роман Кэндзабуро Оэ, в котором события, раздёленные столетним промежутком, синхронно разворачиваются в одном и том же месте.

Как и многие другие романы писателя, «Футбол 1860 года» построен на нескольких формирующих структуру стержневых образах-деталях: одним из них, по словам самого автора, здесь стала фраза «Сказать правду?» из известного стихотворения Сюнтаро Таникава «Крылья птицы». Она не только дала название одной из центральных глав, но также определила ритм и стала лейтмотивом второй половины произведения, которая фактически развернулась из этой фразы.

Роман был опубликован в 1967 году издательством «Коданся», в течение одного года выдержал 11 изданий и был удостоен премии имени Танидзаки. Наряду с «Личным опытом», роман считается одним из наиболее известных сочинений писателя и во многом определил выбор жюри в пользу Оэ при присуждении ему Нобелевской премии по литературе в 1994 году. «Футбол 1860 года» переведён на английский, венгерский, испанский, итальянский, немецкий, польский, русский, французский и эстонский языки.

Сюжет 
Роман рассказывает историю двух братьев в начале 1960-х годов: рассказчик Мицусабуро (одноглазый женатый преподаватель английского языка в Токио) и его младший брат Такаси, который только что вернулся из США. Мицусабуро и его жена, Нацуми, прошли через ряд кризисов. Они оставили своего физически и умственно отсталого ребёнка в медицинском учреждении; одновременно с этим друг Мицусабуро покончил с собой. Нацуми стала алкоголиком. Мицусабуро оставляет свою работу, и они все едут в родную деревню братьев, расположенную в лесу на Сикоку.

Примечания

Ссылки 
 «Футбол 1860 года» на сайте «Уголок брата Ги» Комментарии и пояснения к тексту японского издания романа.
 Отчёт о встрече участников неформального японского фан-клуба Кэндзабуро Оэ Встреча, состоявшаяся в Токио 16 января 2006, посвящена обсуждению романа.

Сочинения Кэндзабуро Оэ
Романы 1967 года
Романы на японском языке